Liard – fiume del Canada
 Liard – antica moneta
 Fort Liard – villaggio del Canada, situato nei Territori del Nord-Ovest, nella Regione di Dehcho